Alceo Lipizer (1921) – ex calciatore italiano
 Rodolfo Lipizer (1895-1974) – musicista e compositore italiano